Marie-Odile Mergnac est une généalogiste et éditrice française. Elle est l'auteure de très nombreux ouvrages sur la généalogie et les noms de famille, et l'organisatrice du salon de généalogie organisé tous les ans à la mairie du  arrondissement de Paris. Elle est aussi chroniqueuse radio, en 2018-2019, dans l'émission À la bonne heure présentée par Stéphane Bern sur RTL. Elle intervient régulièrement dans d'autres émissions de radio, notamment sur France Inter et France Bleu, et en 2021-2022, avec Mathilde Morin, dans l'émission Vous êtes formidables, présentée par Magued Rabia sur France 3 Paris Île-de-France. 

Elle reçoit en 2003 le prix Gustave Chaix d’Est-Ange de l'Académie des sciences morales et politiques pour son Encyclopédie des noms de famille (Archives & Culture, 2002).

Publications 
Liste non exhaustive, à compléter.

Livres pour enfants 
 Mon enquête de généalogie - Nos ancêtres venus d'ailleurs, Rageot, Paris, 2020
 Mon enquête de généalogie - Le secret du soldat allemand, Rageot, Paris, 2019 (sélectionné pour le Prix des Embouquineurs 2019-2020 dans la catégorie CM1)
 Mon enquête de généalogie - Le mystère du poilu, Rageot, Paris, 2018 (prix des jeunes lecteurs 2020 du Festival Bloody Fleury dans la catégorie CE2-CM1, et sélectionné pour le 32e prix des Incorruptibles, catégorie CM2/6e)

Guides de généalogie 
 Généalogie - Remonter son arbre par Internet et en archives, Archives & Culture, Paris, 2020
 Ces ancêtres oubliés : domestiques, nounous, gens de maison, Archives & Culture, Paris, 2018
 Retrouver forains, bateliers et autres ancêtres migrants, Archives & Culture, Paris, 2017
 Utiliser élections et listes électorales en généalogie, Archives & Culture, Paris, 2017
 Retrouver l'histoire d'une maison, Archives & culture, Paris, 2016
 Archives de notaires et généalogie : les basiques de la généalogie, Archives & Culture, Paris, 2015
 Ancêtres paysans : mieux les découvrir à travers les archives, Archives & Culture, Paris, 2014
 Retracer la carrière d'un instituteur, Archives & Culture, Paris, 2011

Livres sur les noms et prénoms 
 Les noms de famille en 100 clins d’œil, Archives & Culture, Paris, 2019 (dessins de Mathilde Morin)
 365 prénoms expliqués, éditions du Chêne, Vanves, 2016
 Atlas des noms de famille, Archives & Culture, Paris, 2014
 Les prénoms du calendrier révolutionnaire, Archives et culture, 2006
 Encyclopédie des noms de famille, Archives & Culture, Paris, 2002
 Les noms de famille en France : histoires et anecdotes, Archives & Culture, Paris, 1996

Notes et références

Liens externes 
 

Généalogiste français
Généalogiste du XXIe siècle
Auteur d'un ouvrage sur la généalogie
Éditrice française du XXIe siècle
Femme de lettres française